Лоуренс Росарио Абавана (; 1920, Навронго, Золотой Берег — 29 мая 2004, там же) — ганским политик, государственный деятель, депутат Парламента Ганы (1965–1966), член государственного совета Ганы.

Биография 
Учился в Римско-католической школе в Навронго. Продолжил обучение в педагогическом колледже, где получил специальность учителя. Работал по профессии. Вступил в Народную партию конвента.

По спискам НПК в 1951 году был избран членом законодательного собрания.  В том же году был назначен секретарём министра связи и работ Ганы. 

В 1956 году был назначен министром без портфеля. Через год занял пост министра сельского хозяйства, в июле 1960 года назначен министром здравоохранения. С сентября 1962 по октябрь 1963 года работал министром информации и радиовещания.

С мая 1964 по февраль 1966 года был министром внутренних дел Ганы. В феврале 1965 года — одновременно работал министром шахт и минеральных ресурсов.

После свержения президента К. Нкрумы в 1966 году лишился всех своих постов.

Примечания

Ссылки 
 Lawrence Rosario Abavana
 UDS Navrongo campus should be renamed after Lawrence Rosario Abavana, not C.K. Tedam

Депутаты парламента Ганы
политики Ганы
Министры сельского хозяйства Ганы
Министры здравоохранения Ганы
Министры внутренних дел Ганы
Министры информации Ганы